Coquand ist der Familienname von 

 Henri Coquand (auch Henri-Jean-Baptiste; 1811–1881), französischer Geologe, Mineraloge und Paläontologe sowie Namensgeber des Minerals Coquandit
 Thierry Coquand (* 1961), französischer Mathematiker und Informatiker